Volkswagen Typ 166 (Schwimmwagen) — германский плавающий полноприводный автомобиль повышенной проходимости военного назначения, выпускавшийся с осени 1942 года до лета 1944 года для вермахта и войск СС.

Немецкая армия нуждалась в транспортном средстве, которое может использоваться на снегу, песке, воде и в грязи. Для выполнения всех этих условий Фердинанд Порше в 1939 году создаёт полноприводный «Type 87». В процессе дальнейшего развития 1 июля 1940 года компания F. Porsche KG получила заказ на разработку амфибии для вермахта.

В процессе производства с осени 1942 года до лета 1944 года было изготовлено свыше 14 000 штук таких автомобилей. Для удачного выхода на сушу инженерами была разработана переднеприводная трансмиссия (в обычном режиме Schwimmwagen и Volkswagen Käfer — обладали задним приводом), работающая вместе с понижающей передачей.

Военный автомобиль VW «Type 166» Schwimmwagen стал результатом совместной работы двух немецких конструкторов Фердинанда Порше и Эрвина Коменда. Он разрабатывался на базе модели автомобиля Volkswagen Käfer и был призван решать задачи транспортировки грузов и личного состава войск в плохо проходимых районах местности, содержащих в том числе и водные преграды. Основной задачей его создания была замена мотоциклов с коляской, состоявших на вооружении разведывательных и мотоциклетных батальонов, оказавшихся малопригодными для условий Восточного фронта.

Скорость автомобиля при движении на плаву не превышала 10 км/ч из-за относительно маломощного двигателя, несмотря на его обтекаемую форму. При езде по суше трехлопастный винт автомобиля, обеспечивающий движение автомобиля на плаву, смонтированный в кормовой части корпуса, откидывался назад и вверх и крепился ремнями. При этом автомобиль мог развивать скорость до 80 км/ч (на шоссе) и обладал превосходными качествами повышенной проходимости, а запас хода составлял 520 км. Автомобиль вмещал в себя трёх солдат с личным оружием и водителя, а также 7,92-мм пулемет MG 42, при этом, полезная нагрузка автомобиля составляла 435 кг. 

 Скорость на воде до 10 км/ч
 Запас хода по шоссе 520 км

Галерея

Примечания

Ссылки 
 U.S. Intelligence report on German Schwimmwagen
 Schwimmwagen enthusiast site
 Schwimmwagen  Photos of the Schwimmwagen at the Canada War Museum in Ottawa
 UK Schwimmwagen owners site

Колёсные автомобили военного назначения
Typ 166
Вездеходы
Плавающие автомобили
Автомобили Второй мировой войны